meczet Ołowiany w Beracie
 meczet Ołowiany w Szkodrze